localități din Italia:
Nove, Italia
localități din Ucraina:
orașe:
Nove, Ucraina
sate:
Nove, Dnipropetrovsk
Nove, Huleaipole
Nove, Iakîmivka
Nove, Kiev-Sveatoșîn
Nove, Lîpoveț
Nove, Novomoskovsk
Nove, Sînelnîkove
Nove, Tokmak
Nove, Șîroke